Mesocarabus — подрод жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Вид: Carabus antiquus
 Вид: Carabus baguenai
 Вид: Carabus barcelecoanus
 Вид: Carabus breuningi
 Вид: Carabus brevis
 Вид: Carabus cantabricus
 Вид: Carabus castilianus
 Вид: Carabus dufouri
 Вид: Carabus feroensis
 Вид: Carabus harcyniae
 Вид: Carabus helluo
 Вид: Carabus holdhausi
 Вид: Carabus inflatus
 Вид: Carabus islandicus
 Вид: Carabus latus
 Вид: Carabus leyrensis
 Вид: Carabus lusitanicus
 Вид: Carabus macrocephalus
 Вид: Carabus planiusculus
 Вид: Carabus problematicus
 Вид: Carabus riffensis
 Вид: Carabus strandi
 Вид: Carabus trabuccarius

Ссылки 
 Подрод Mesocarabus Thoms., 1875 (Carabidae: Carabus) - атлас жуков России
 Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003

 

Карабусы